Вильяфранка-дель-Бьерсо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Занимает площадь 183 км². Население — 3516 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El Bierzo en la época Contemporánea

Населённые пункты Леона
Муниципалитеты Леона